Grand Prix Hiszpanii 1954 (oryg. Gran Premio de España) – 9.(ostatnia) runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1954, która odbyła się 24 października 1954 po raz 2. na torze Pedralbes.

12. Grand Prix Hiszpanii, 2. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyniki

Kwalifikacje 
Źródło: statsf1.com

Wyścig 
Źródła: statsf1.com

Najszybsze okrążenie 
Źródło: statsf1.com

Prowadzenie w wyścigu 
Źródło: statsf1.com

Klasyfikacja po wyścigu 

Pierwsza piątka otrzymywała punkty według klucza 8-6-4-3-2, 1 punkt przyznawany był dla kierowcy, który wykonał najszybsze okrążenie w wyścigu. Klasyfikacja konstruktorów została wprowadzona w 1958 roku. Liczone było tylko 5 najlepszych wyścigów danego kierowcy. W nawiasach podano wszystkie zebrane punkty, nie uwzględniając zasady najlepszych wyścigów.

Uwzględniono tylko kierowców, którzy zdobyli jakiekolwiek punkty

Przypisy 

Hiszpania
1954
1954 w Europie
Hiszpania w XX wieku